La route nationale 230 peut désigner :
 La  Route nationale 230, en Espagne
 La Route nationale 230, en France

Voir aussi